Индерское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новосибирская область
 Индерское сельское поселение — входит в Доволенский район

Пензенская область
 Индерское сельское поселение — входит в Сосновоборский район